Открытый чемпионат Люксембурга 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 20 по 26 октября 2008 года. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2008
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2008 года
2008